L'antilope alcina o eland comune (Taurotragus oryx ) è un'antilope che abita le savane e le pianure dell'Africa orientale e meridionale.

Descrizione 

L'antilope alcina può raggiungere una lunghezza del corpo fino a 200–340 cm, una coda fino a 50–75 cm e un'altezza al garrese di 130–180 cm e pesare dai 300 kg alla tonnellata. Mentre il manto delle femmine è bruno, quello dei maschi è più scuro, tendente al grigio-bluastro; alcuni esemplari possono avere una striscia bianca verticale su entrambi i lati del dorso. I maschi hanno un folto ciuffo di pelo sulla fronte e una larga giogaia. Le corna, lunghe circa 65 cm e quasi completamente dritte, sono presenti in entrambi i sessi. Le corna delle femmine sono più lunghe ma anche più esili.

Biologia 
La dieta dell'antilope alcina si compone in prevalenza di erba, rami, foglie e cortecce. Si tratta di animali diurni che, tuttavia, tendono all'inattività nelle ore più calde della giornata. I branchi sono composti solitamente da 30-80 individui ma possono arrivare a contarne sino a 400.

La maturità sessuale viene raggiunta per le femmine tra i 15 ed i 36 mesi, più tardivamente per i maschi (4-5 anni).
La gestazione dura 9 mesi; ogni femmina dà alla luce un solo cucciolo, che viene allattato sino al sesto mese circa.

L'aspettativa di vita media è di circa 25 anni.

Tassonomia 
Alcuni esperti ritengono che l'antilope alcina sia una specie appartenente al genere Tragelaphus, anche se, solitamente, è ascritta al genere Taurotragus insieme all'eland gigante.

Distribuzione 
È diffuso nella savane dell'Africa orientale e meridionale a sud del Sahara.

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 http://www.ultimateungulate.com/Artiodactyla/Taurotragus_oryx.html

Bovidi
Fauna africana
Taxa classificati da Peter Simon Pallas